Conlin ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Joseph Conlin (1669–1753; Pseudonym: Loncin von Gominn), katholischer Priester und Schriftsteller
 Chantal Conlin, US-amerikanische Schauspielerin
 Jimmy Conlin (1884–1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Juliet Conlin (* 1970), deutsch-britische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Michaela Conlin (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin chinesischer und irischer Abstammung
 Paul Conlin (* 1943), kanadischer Eishockeyspieler